1991 Голяма награда на Бразилия е 19-о за Голямата награда на Бразилия и втори кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 24 март 1991 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия